Појам Лејк Плесид може да се односи на:

 Лејк Плесид (Флорида), град у америчкој савезној држави Флорида
 Лејк Плесид (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк